Stazione di Quinto di Treviso – stazione ferroviaria sulla linea Treviso-Ostiglia
 Stazione di Genova Quinto al Mare – stazione ferroviaria sulla linea Genova-Pisa